

Musica 
Applause – singolo della cantante Lady Gaga del 2013
Applause – modello di chitarra prodotto dalla Ovation

Cinema 
Applause – film statunitense del 1929 diretto da Rouben Mamoulian
Applause – musical teatrale del 1970 basato sul film Eva contro Eva
Applaus – film danese del 2009 diretto da Martin Pieter Zandvliet

Altro 
Applause – azienda statunitense produttrice di peluches e figurine chiusa nel 2004
Applause Records – casa discografica attiva dal 1981 al 1983 negli Stati Uniti
Daihatsu Applause – automobile della casa giapponese Daihatsu prodotta dal 1989 al 2000

Altri progetti